A categoria até 120 kg masculino da luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 6 de agosto no ExCeL.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Greco romana 120 kg masculino